Intuição
Ou ainda:
Intuição (Bergson) - método filosófico
Intuição (álbum) - de Pedro Mariano

Desambiguação